Bolzanio ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pierio Valeriano Bolzanio (1477–1558), italienischer Humanist, Theologe
 Urbano Bolzanio (1443–1524), italienischer Franziskaner und Grammatiker